Miejscowości w USA:
 Shorewood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Shorewood – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Shorewood – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Milwaukee